Les mots Asiaticus, Asiatica et Asiaticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « asiatique ».

Sciences et techniques 
En taxonomie, les mots asiaticus, asiatica et asiaticum (en italique et sans majuscule) servent d'épithète spécifique ou de nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces ou sous-espèces animales ou végétales originaires d'Asie.
 Homo sapiens asiaticus est le nom trinominal attribué en 1758 par le naturaliste suédois Carl von Linné aux Asiatiques. On ne considère plus aujourd'hui que la population humaine actuelle se divise en espèces ni sous-espèces.
 Pour les autres espèces ou sous-espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : asiaticus, asiatica, asiaticum.

Culture et société 
 Le musée Asiatica, ouvert à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques, région Nouvelle-Aquitaine, France) en 1999, regroupe des collections sur différentes régions de l'Asie.

Anthroponyme 
 Decimus Valerius Asiaticus (vers 5  - 47 ) est un homme politique de l'Empire romain, d'origine viennoise.
 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus (Scipion l'Asiatique, v. 230 - 183 ) est un général et homme d'État romain, fils de Publius Cornelius Scipio et frère de Scipion l'Africain. Élu consul en −190, il mène les armées romaines à la victoire lors de la bataille de Magnésie du Sipyle.
 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus Asiagenus est un homme politique romain du , consul en −83.

Épithète spécifique